Laveran peut désigner :

Patronyme
 Charles Louis Alphonse Laveran (1845-1922), médecin militaire et parasitologue français 
 Jean Jacques Laveran (1753-1821), colonel français de la Révolution et de l'Empire.

Autres 

 Hôpital Laveran, hôpital militaire de Marseille créé en 1956 nommé en l'honneur de Charles Louis Alphonse Laveran
 Place Alphonse-Laveran : place du  de Paris, nommée en l'honneur de Charles Louis Alphonse Laveran

Homonymie de patronyme